tala (muziek), een ritmische cyclus in Indiase muziek
samoaanse tala, de munteenheid van Samoa
Tala (dialect)
 Tala (geslacht), een geslacht van bladwespen

Geografie
Tala (departement), een departement in de Argentijnse provincie Entre Ríos
Rosario del Tala, een plaats in het Argentijnse departement Tala in de provincie Entre Ríos
Tala (dorp), een dorp op Cyprus
Tala (rivier), een rivier in Azerbeidzjan